Greenwood Village ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Greenwood Village (Colorado)
 Greenwood Village (South Carolina)
 Greenwood Village (Texas)
 Greenwood Village (Pennsylvania)